Балеарский буревестник () — вид птиц из семейства буревестниковых (Procellariidae). Долгое время считался подвидом обыкновенного, а затем «средиземноморского» буревестника (Sibley & Monroe 1990). Последний из таксонов настоящих буревестников, признанный отдельным видом.

Описание 
Длина около 33 см. Размах крыльев 85—90 см.

Питается рыбой и моллюсками. Местом размножения Puffinus mauretanicus являются Балеарские острова. В море не издает звуков, однако крик этой птицы можно услышать в колониях по ночам. Не следует за судами.

МСОП присвоила виду охранный статус «Находящиеся на грани полного исчезновения» (CR), так как его существование находится под серьезной угрозой.

Примечания

Ссылки 
 BTO BirdFacts — Balearic shearwater.
 BirdLife species factsheet.
 Flickr Field Guide Birds of the World Photographs.
 Oiseaux.

Буревестниковые
Птицы Европы
Животные, описанные в 1921 году